Lom je vesnice, část obce Kly v okrese Mělník. Nachází se asi 1,5 km na severovýchod od Kel. Je zde evidováno 59 adres. Počet obyvatel neuveden

Lom leží v katastrálních územích Kly o výměře 7,88 km² a Záboří u Kel o výměře 2,72 km².

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Vesnice v okrese Mělník
Kly
Sídla ve Středolabské tabuli